Harrop est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
Jack Harrop, pilote automobile anglais
John James Harrop (1910-1988), homme politique provincial canadien
Loretta Harrop (née en 1975), triathlète australienne

Végétation
Kathleen Harrop, rosier de type Bourbon